Амбракия может означать:

 Амбракия — древний город.
  — в древнегреческой мифологии эпоним города, дочь  и Меланея, сестра Еврита.
  — в древнегреческой мифологии дочь Авгия.
  — римская трагедия Квинта Энния.
 Амвракия — озеро.

См. также 
 Амвракикос